|-
| (37301) 2001 CA39||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37302) 2001 EG11||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37303) 2001 EF23||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37304) 2001 EW23||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37305) 2001 HF55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37306) 2001 KW46||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37307) 2001 LG16||||13 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37308) 2001 OP16||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (37309) 2001 OX62||||20 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37310) 2001 OE107||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37311) 2001 PH28||||14 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37312) 2001 PJ62||||13 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (37313) 2001 QC||2001 QC||16 серпня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі,Андреа Боаттіні
|-
| (37314) 2001 QP||2001 QP||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37315) 2001 QQ16||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37316) 2001 QS28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37317) 2001 QT31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37318) 2001 QZ31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37319) 2001 QL37||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37320) 2001 QF51||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37321) 2001 QX69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37322) 2001 QM76||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37323) 2001 QY76||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37324) 2001 QN77||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37325) 2001 QG78||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37326) 2001 QA79||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37327) 2001 QG79||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37328) 2001 QN99||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37329) 2001 QW108||||23 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (37330) 2001 QN136||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37331) 2001 QY138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37332) 2001 QJ140||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37333) 2001 QU178||||27 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (37334) 2001 QW197||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37335) 2001 QX268||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37336) 2001 RM||2001 RM||6 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37337) 2001 RH72||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37338) 2001 RF93||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37339) 2001 RQ94||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37340) 2001 RY120||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37341) 2001 SO16||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37342) 2001 SA22||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37343) 2001 SG27||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37344) 2001 SS54||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37345) 2001 SV153||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37346) 2001 SU154||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37347) 2001 SB287||||22 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (37348) 2001 SH289||||27 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (37349) 2001 SV291||||17 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37350) 2001 TU19||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37351) 2001 TE36||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37352) 2001 TW64||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37353) 2001 TG66||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37354) 2001 TN107||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37355) 2001 TQ116||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37356) 2001 TY187||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37357) 2001 TD196||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37358) 2001 UM10||||18 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (37359) 2001 UM17||||25 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (37360) 2001 UZ24||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37361) 2001 UW46||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37362) 2001 UM65||||18 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37363) 2001 UU94||||19 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37364) 2001 UW118||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37365) 2001 UG153||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37366) 2001 UZ157||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37367) 2001 VC||2001 VC||6 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (37368) 2001 VR||2001 VR||7 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37369) 2001 VV||2001 VV||6 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37370) 2001 VM9||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37371) 2001 VR27||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37372) 2001 VF33||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37373) 2001 VM34||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37374) 2001 VA37||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37375) 2001 VY39||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37376) 2001 VD42||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37377) 2001 VP46||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37378) 2001 VU76||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37379) 2001 VP92||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37380) 2001 VF94||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37381) 2001 VZ119||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37382) 2001 VR120||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37383) 2001 VM122||||13 листопада 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37384) 2001 WU1||||18 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37385) 2001 WP27||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37386) 2001 WG29||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37387) 2001 WT29||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37388) 2001 WJ36||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37389) 2001 WR38||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37390) 2001 WL49||||30 листопада 2001||Обсерваторія Кінґснейк||Джон Маккласкі
|-
| 37391 Ебре (Ebre)||2001 XB||1 грудня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| 37392 Юкініл (Yukiniall)||||10 грудня 2001||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель,Анрі Боффен
|-
| (37393) 2001 XF24||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37394) 2001 XK24||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37395) 2001 XJ30||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37396) 2001 XM42||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37397) 2001 XP47||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37398) 2001 XY49||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37399) 2001 XO61||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37400) 2001 XG67||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

37300